The House of Fear, filme de 1945 com Basil Rathbone
 The Intruders, filme de 2015 com Miranda Cosgrove
 Bad Samaritan, filme de 2018 com David Tennant, Robert Sheehan e Kerry Condon

Desambiguação
Desambiguações de cinema